Baturité (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Baturité (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará